Знаур:
 Знаур — имя
 Знаур — посёлок, районный центр Знаурского района Южной Осетии